Teatro Argentino puede referirse a:

el Teatro Argentino de La Plata, en la ciudad de La Plata (Provincia de Buenos Aires);
el Teatro Coliseo, cuyo nombre original de Coliseo Argentino en el siglo XIX, llevó a que también se lo conociera como Teatro Argentino;
el Teatro en Argentina, artículo sobre el teatro en Argentina; o
el Teatro Argentino (Buenos Aires) fue un teatro que funcionó entre 1892 y 1973.